Али Ибрагимов: Ибрагимов, Али Измаилович (1913—1985) — советский партийный и государственный деятель.
 Ибрагимов, Али Файзулла Ходжаевич (псевд. Али Ардобус; 1900—1959) — советский танцор, балетмейстер.